Under sanden kan avse:

 Under sanden (2000) – en fransk film
 Under sanden (2015) – en dansk film